Эдвард Чарльз Джон Литценбергер (; 15 июля 1932, Нойдорф — 1 ноября 2010, Этобико) — канадский хоккеист, игравший на позиции нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Чикаго Блэкхокс» (1961) и «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964), шестикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Реджайна Пэтс», по итогам двух сезонов 1950/51 и 1951/52 он зарабатывал более 70 очков за сезон, став одним из лидеров команды. В новом сезоне присоединился к «Монреаль Роялз», фарм-клубу команды «Монреаль Канадиенс», где сыграл два полных сезона, играя также в НХЛ за «Канадиенс».

В сезоне 1954/55 он стал чаще играть за «Канадиенс», но по ходу сезона был обменян в «Чикаго Блэкхокс», где ярко отыграл сезон, по итогам которого заработал Колдер Трофи, как лучший новичок сезона. Играя в течение семи сезонов за «Блэкхокс», он в трёх сезонах подряд показывал высокую результативность, войдя по итогам сезона 1956/57 во Вторую команду звёзд, а также в 1961 году стал обладателем Кубка Стэнли.

По окончании сезона был обменян в «Детройт Ред Уингз», за который отыграл половину сезона, по ходу которого был обменян в «Торонто Мейпл Лифс», с которым выиграл подряд три Кубка Стэнли. В течение двух с половиной сезонов Литценбергер также играл за фарм-клубы «Рочестер Американс», с которым в 1965 и 1966 годах выиграл два Кубка Колдера, и «Викторию Мейпл Лифс», завершив свою карьеру по окончании сезона.

Смерть 
Умер 1 ноября 2010 в Этобико на 79-ом году жизни.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Рочестер Американс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ